Бучалы — название населённых пунктов.

 Бучалы — деревня в Пронском районе Рязанской области России.
 Бучалы — село в Городокском районе Львовской области Украины.